I. Katalin címzetes konstantinápolyi latin császárnő (1274–1307)
I. Katalin ciprusi királynő (1454–1510)
I. Katalin navarrai királynő (1468–1517)
I. Katalin orosz cárnő (1684–1727)